Sciacallo – termine usato per indicare diverse specie di mammiferi appartenenti al genere dei Canis, e le relative sottospecie
 Sciacallo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Sciacallo – protagonista dell'omonima serie a fumetti per adulti della Edifumetto
 Sciacallo – personaggio di Ken il guerriero
 Sciacallo – personaggio della serie di videogiochi Far Cry

Pagine correlate
Lo sciacallo
Sciacalli